Андреєв Андрій Андрійович — радянський комуністичний діяч
 Андреєв Андрій Іванович — український рибалка, Герой Радянського Союзу
 Андрєєв Андрій Олексійович — український військовик
 Андрєєв Андрій — радянський актор
 Андрєєв Андрій — словацький хокеїст